Rouslan Boryssenko - en ukrainien :  et en anglais :  - (né le  à Tchernigov en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel ukrainien de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Sokil Kiev-2 || Vychtcha Liha B
|| 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || HK Sokil Kiev || Vychtcha Liha 
|| 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2001-2002 || Attack d'Owen Sound || LHO
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| Spitfires de Windsor || LHO
|| 30 || 2 || 0 || 2 || 0 || 15 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2002-2003 || Bridgewater Bandits || Vychtcha Liha
|| 27 || 1 || 4 || 5 || 29 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || HK Sokil Kiev || Vychtcha Liha
|| 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Outlaws de Kansas City || UHL
|| 60 || 1 || 3 || 4 || 29 || || || || || 
|-
| rowspan='3'| 2005-2006 || Kristall Saratov || VHL
|| 19 || 1 || 2 || 3 || 16 || || || || || 
|-
| HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga
|| 9 || 2 || 1 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| HK Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga
|| - || 4 || 4 || 8 || 10 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga
|| 31 || 2 || 8 || 10 || 84 || || || || ||
|-
| rowspan='2'| 2007-2008 || HK Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga
|| 38 || 0 || 9 || 9 || 64 || || || || ||
|-
| HK Liepājas Metalurgs 2 || Lettonie 2
|| 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || || || || ||
|-
| 2008-2009 || DHK Latgale || Ekstraliga
|| 40 || 2 || 6 || 8 || 64 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan
|| 44 || 0 || 1 || 1 || 55 || 10 || 0 || 6 || 6 || 4
|-
| 2010-2011 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan 
|| 47 || 4 || 7 || 11 || 24 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Donbass Donetsk-2 || Vychtcha Liha
|| 29 || 1 || 11 || 12 || 14 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || HK Kompanion Kiev || Vychtcha Liha 
|| 29 || 1 || 9 || 10 || 32 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2013-2014 || HK Kompanion Kiev || Vychtcha Liha 
|| 18 || 0 || 5 || 5 || 10 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
|2014-2015 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 21 || 0 || 7 || 7 || 46 || 3 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2015-2016 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 8 || 0 || 4 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 22 || 1 || 5 || 6 || 50 || 8 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2017-2018 || CS Progym Gheorghieni || CNH || 10 || 1 || 3 || 4 || 0 ||- || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1983
Naissance à Tchernihiv
Naissance en RSS d'Ukraine
Joueur international ukrainien de hockey sur glace
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Outlaws de Kansas City
Joueur du Kristall Saratov
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du CS Progym Gheorghieni
Défenseur de hockey sur glace